Kvam steht für:
 Kvam, norwegische Heradskommune im Fylke Vestland
 Kvam (Innlandet), Dorf im norwegischen Fylke Innlandet

Kvam ist der Familienname folgender Personen:
 Christl Kvam (* 1962), norwegische Funktionärin und Politikerin
 Isaac J. Kvam (1864–1917), norwegisch-US-amerikanischer Politiker, Mitglied der Wisconsin State Assembly
 Kyrre Kvam (* 1976), norwegischer Filmkomponist und Musicaldarsteller
 Ruth Brauer-Kvam (* 1972), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Quam
 Qvam
 QAM